Kooks peut désigner :
 The Kooks, groupe d'indie pop britannique fondé en 2004 à Brighton ;
 Kooks, la chanson éponyme de David Bowie parue en 1971.